Nesta lista estão relacionados as 327 comunas do departamento francês de Ariège, três Arrondissements e treze cantões, que pertencem a Região Administrativa da França Occitânia.

Arrondissements 

 Foix
 Pamiers
 Saint-Girons

Cantões 

 Haute-Ariège
 Arize-Lèze
 Couserans Est
 Couserans Ouest
 Foix
 Mirepoix
 Pamiers-1
 Pamiers-2
 Pays d'Olmes
 Portes d'Ariège
 Portes du Couserans
 Sabarthès
 Val d'Ariège

1 de janeiro de 2017:

As comunas de Bordes-sur-Lez e Uchentein se fundem para formar a nova comuna de Bordes-Uchentein

1 de janeiro de 2019

As comunas de Aulos e Sinsat se fundem para formar a nova comuna de Aulos-Sinsat
As comunas de Vicdessos, Sem, Goulier e Suc-et-Sentenac se fundem para formar a nova comuna de Val-de-Sos

Comunas 

Ariège